Poli ima više značenja:
 Poli (Rim)
 Poli (Vičenca)